Racional (Fleumático) é uma das classificações psicológicas segundo o MBTI. Classifica-se como NT. 

 N de iNtuitivo. Analisam os dados usando um modelo pessoal.
 T de Thinking. Decidem de maneira sistemática.

Suas principais características são:

 Perfeccionistas e exigentes. São determinados mas inseguros (como Bill Gates). São sintéticos: produzem muito a partir de pouca análise, dão bons artistas (como Walt Disney). 
 São muito sensíveis às tragédias, maldades e situações indelicadas, podendo se tornar depressivos ou ansiosos.

Ver também 
 MBTI
 Tipos famosos
 Teoria humoral

Psicologia
Psicologia analítica
Personalidade